Muerte asistida es un término genérico para la ayuda a morir que puede referirse a cualquiera de los siguientes procedimientos:

 Eutanasia, intervención que provoca o acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor.
 Suicidio asistido, ayuda o asistencia a otra persona para terminar con su vida.
 Sedación terminal, administración de medicamentos con efecto tranquilizante o sedante a una persona que está al borde de la muerte, pudiendo acelerar el deceso del paciente.

Muerte